

Botánica 
Como hierba santa, yerba santa o yerbasanta se conoce a numerosas plantas por sus reales o supuestas propiedades medicinales:

 Arnica montana, también conocida como árnica;
 Artemisia absinthium, también conocida como ajenjo, ajorizo o artemisia amarga;
 Chenopodium ambrosioides, también conocida como epazote, huacatay o té de México;
 Eriodictyon sp., importante en la herbolaria de Baja California y California;
 Foeniculum vulgare, también conocida como hinojo o anís de Florencia;
 Geum urbanum, también conocida como hierba Bennet o hierba de San Benito;
 Lantana brasiliensis, también conocida como yarabisco o sucupira;
 Mentha aquatica, también conocida como hierba buena de agua o sándalo;
 Mentha longifolia, también conocida como menta de caballo;
 Mentha spicata, también conocida como menta verde o hierbahuerto;
 Mentha viridis, también conocida como hierbabuena o menta americana;
 Nicotiana tabacum, también conocida como tabaco, petén o hierba de todos los males;
 Piper auritum, también conocida como acuyo o momo;
 Stacys grandidentata;
 Tanacetum parthenium;
 Verbena officinalis, también conocida como  hierba sagrada, verbena macho o hierba de Santa María.

 Otros usos 
 Yerba santa, un cuento de Abraham Valdelomar.